Allantonematidae  — семейство паразитических энтомопатогенных нематод из отряда Tylenchida. Заражают жуков (короедов, лубоедов, долгоносиков, златок, дровосеков), бабочек, двукрылых, трипсов, муравьёв и др. Вид  паразитирует на муравьях . На повреждающем кофейные зёрна жуке  (Scolytinae) паразитирует нематода .

Систематика 
Около 150 видов, 18 родов и 2 подсемейства, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [=Tylenchus aptini Sharga, 1932]

Примечания

Литература 
 Allantonematidae: Fauna Europaea 
 Catalog of the Order Tylenchida (Nematoda). 1991. pp.1-197.

Тиленхида
Семейства круглых червей